Średnia Wieś peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Średnia Wieś, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Średnia Wieś, un village dans la voïvodie de Lublin